

Geografia 
 Enni – montagna situata sull'isola di Viðoy, appartenente all'arcipelago delle Fær Øer, alta 651 metri
 Enni – rilievo situato sull'isola di Suðuroy, appartenente all'arcipelago delle Fær Øer, alto 424 metri

Religione 
 Enni – monaco giapponese buddista (1202-1280)